Wettling ist der Familienname folgender Personen:

 George Wettling (1907–1968), US-amerikanischer Dixieland- und Swing-Schlagzeuger 
 Hans Wettling (1943–2006), deutscher Hochschullehrer